Een verkeersweg:
A395 (Duitsland), zie Bundesautobahn 395
A395 (Groot-Brittannië)